Каролін Возняцкі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Юлія Гергес.
Агнешка Радванська виграла титул, у фіналі перемігши Горгес із рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні гравчині 
{{columns-list|2|
  Вікторія Азаренко (знялась через травму лівої гомілки)
  Петра Квітова (знялась через хворобу)
  Каролін Возняцкі (півфінал)
  Саманта Стосур (чвертьфінал)
  Агнешка Радванська (переможниця)
  Маріон Бартолі (1 коло)
  Франческа Ск'явоне (1 коло)
  Єлена Янкович (півфінал)
  Сабіне Лісіцкі (чвертьфінал)
}}

 Сітка 

 Фінальна частина 

|RD2-score2-1=7
|RD2-score2-2=6
|RD2-score2-3=
}}

 Верхня половина 

 Нижня половина 

 Кваліфікувалися 

 Щасливий лузер 
  Полона Герцог
 ''' Кейсі Деллаква

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Dubai Tennis Championships 2012
Dubai Tennis Championships